Jyri est un prénom masculin finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1969), joueur finlandais de badminton
Jyri Häkämies (né en 1961), homme politique finlandais
 (né en 1981), joueur finlandais de football
 (1977-2010), activiste finlandais des droits de l'Homme
 (né en 1984), joueur finlandais de hockey sur glace
Jyri Kauria, karatéka finlandais
Jyri Kjäll (né en 1969), boxeur finlandais
Jyri Lehtonen (né en 1973), joueur et entraineur finlandais de basket-ball
 (né en 1982), joueur finlandais de hockey sur glace
Jyri Niemi (né en 1990), joueur finlandais de hockey sur glace
Jyri Pelkonen (né en 1965), coureur finlandais en combiné nordique
 (né en 1971), arbitre finlandais de hockey sur glace

Homonymie de prénom
Prénom finlandais